Zygmunt Szweykowski (ur. 1894, zm. 1978) – polski historyk literatury
 Zygmunt Szweykowski (ur. 1929) – polski muzykolog